Фроїш Fróis — португальська власна назва. Також — Фройш, Фроїс, Фройс.

Прізвище
 Фроїші — шляхетна родина
 Луїш Фроїш — єзуїт-місіонер
 Сілвіо Фроїш де Абреу
 Алвару Фроїш